Любитово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Любитово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Любитово — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Любитово — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
 Любитово — село, Ленинский сельский совет, Кролевецкий район, Сумская область